Kaitasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaitasaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Kaitasaaret (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar